London Business School, col·legi universitari d'administració i direcció d'empreses de la Universitat de Londres
 Servei basat en localització (del seu nom en anglès Location-Based Service), programari que ofereix serveis relacionats amb la situació geogràfica
 lbs sovint també s'utilitza impròpiament com a plural de lb, abreviatura de la lliura, unitat de massa